Pedro Varela – prezydent Urugwaju
 Pedro Varela – portugalski aktor
 Pedro Varela – urugwajski piłkarz